Пајнвуд има више значења:
 Пајнвуд (Флорида)
 Пајнвуд (Јужна Каролина)